, è un cognome russo di molti personaggi famosi

 Aleksander Vasil'evič Oborin – militare ed eroe dell'Unione Sovietica
 Lev Nikolaevič Oborin – pianista russo
 Sergej Grigorevič Oborin – calciatore sovietico

ed inoltre indica

 Oborín – comune della Slovacchia nel distretto di Michalovce